74-я дивизия
 74-я пехотная дивизия (Российская империя)
 74-я Таманская стрелковая дивизия (1921-1942)
 74-я стрелковая Киевско-Дунайская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия (1942—1945)
 74-я мотострелковая дивизия
 74-я пехотная дивизия (йоменская) Великобритании
 74-я гвардейская стрелковая дивизия СССР
 74-я кавалерийская дивизия СССР
 74-я пехотная дивизия (Германия)
 74-я пехотная дивизия (США)
 74-я дивизия (КНР), 1949—1952, позднее — 70-я моторизованная пехотная бригада
 74-я дивизия (2-го формирования), КНР, 1969—1976

См. также 
 75 дивизия
 74-й полк